Vatndalsvatnet ist der Name folgender Seen:
 Vatndalsvatnet (Bykle), See in der norwegischen Gemeinde Bykle, Provinz Agder
 Vatndalsvatnet (Øksnes), See in der norwegischen Gemeinde Øksnes, Provinz Nordland
 Vatndalsvatnet (Sauda, nördlich), See in der norwegischen Gemeinde Sauda, Provinz Rogaland
 Vatndalsvatnet (Sauda, südlich), See in der norwegischen Gemeinde Sauda, Provinz Rogaland
 Vatndalsvatnet (Sortland), See in der norwegischen Gemeinde Sortland, Provinz Nordland
 Vatndalsvatnet (Suldal), See in der norwegischen Gemeinde Suldal, Provinz Rogaland